Андре́й Чайко́вский:
 Чайковский, Андрей Петрович (1841—1920) — генерал от инфантерии, губернатор Ферганской области, сын П. П. Чайковского.
 Чайковский, Андрей Яковлевич (1857—1935) — украинский общественный деятель, юрист, писатель.